

Patronyme 

 Klaas Bense, réalisateur et scénariste néerlandais.
 Max Bense (1910-1990), philosophe, auteur et essayiste allemand.
 Simon Bense (plus connu sous le pseudonyme d'Horace Bertin ; 1842-1917), journaliste et poète et français.

Voir aussi 
 Bensé (1980-), auteur-compositeur-interprète français.
 Le fort de Bense était un fort de la côte de la Sierra Leone.